

Codici 
 NCI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Necoclí (Colombia)
 nci – codice ISO 639-3 della lingua nahuatl classica

Sigle 
 NCI – National Cancer Institute
 NCI – Noi con l'Italia